Томи Робредо Гарсес () е испански тенисист, роден на 1 май 1982 г. в Осталрик, провинция Жирона. Носител е на Купа Дейвис с отбора на Испания през 2004. През 2002 г. печели Хопман Къп заедно с Аранча Санчес-Викарио. На 8 май 2006 влиза в топ 10 на световната ранглиста, като оттогава с изключение на една седмица винаги е бил сред десетте най-добри тенисисти.

Личен живот 
Робредо е кръстен на рок-операта Томи на групата The Who, чиито запалени фенове са родителите на тенисиста. Въпреки това Робредо признава, че никога не я е гледал цялата. Някои фенове го наричат Диско Томи заради дългата му коса, с която е известен от 2006 г. Другият му прякор – Диско Джак – се ражда, след като заявява в своя блог, че треньорът му Хосе Мануел „Пепо“ Клавет по време на тренировки го нарича Джак Бауър, герой от любимия сериал на Томи 24.

Робредо е фен на Барселона и Карлес Пуйол. Обича да яде риба и други морски продукти, както и различни сладки неща. Затова не е чудно, че негов спонсор е била компанията за производство на сладкарски изделия ХАРИБО.

До месец май 2006 Томи излиза с аржентинската тенисистка Гизела Дулко, която сега е приятелка на Фернандо Гонсалес. Робредо се снима гол за юлския брой на британското издание на списание Космополитен.

Кариера 
Робредо започва да тренира тенис на петгодишна възраст. Печели турнира Ориндж Боул в категория до 16 г. през 1998, а две годино по-късно играе финал на Ролан Гарос за младежи. Професионалист е от 1998 г.

Дебютира в турнир от АТП Тур през 1999 г. в Барселона, като успява да победи Давиде Сангинети и Марат Сафин. Първият му финал е през април 2001 в Казабланка, а първата си титла печели през юли същата година в Сопот. През 2002 г. най-добрите му постижения са четири полуфинала (Хамбург Мастърс, Хертогенбощ, Бостад, Стокхолм). През 2003 стига четвъртфинал на Ролан Гарос (постижение, което повтаря и през 2005 и 2007).

Година по-късно той е част от състава на Испания, който печели Купа Дейвис. Освен това печели и втората си титла от турнир от висока категория – в Барселона, като финалния мач срещу Гактон Гаудио продължава 3 часа и 46 минути и е вторият най-дълъг финал през тази година. Има три полуфинала (в Мадрас, Хертогенбош и на Синсинати Мастърс) и четири четвъртфинала. На Олимпиадата в Атина стига до третия кръг.

През 2005 г. има финал в Ещорил, полуфинали в Дубай, Бостад и Виена и четвъртфинали на Ролан Гарос, Мадрид Мастърс и в Умаг, Ню Хейвън и Палермо.

2006 е най-добрата година в кариерата на Робредо. Освен че печели Мастърса в Хамбург и турнира в Бостад, той влиза в топ 10 на ранглистата. Добрите му резултати през годината, сред които са и финал в Барселона, полуфинал в Синсинати, Мумбай и Париж, четвъртфинали в Лас Вегас, Монте Карло и Токио, му гарантират предно класиране в ранглистата и място във феналния тернир за годината Тенис Мастърс Къп. Там обаче не успява да премине груповата фаза.

В началото на 2007 Томи за първи път в кариерата си стига финал на твърда настилка (в Окланд). Печели турнира в Сопот, има полуфинал в Ещорил и четвъртфинали на Ролан Гарос, Откритото първенство на Австралия, Маями Мастърс, Рим Мастърс и в Кицбюел, Ротердам и Хертогенбош.

Класиране в края на годината

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (9)

Загубени финали на сингъл (9) 
{| 
| valign="top" |

Титли на двойки (6)

Загубени финали на двойки (7)

Отборни титли (2)

Загубени финали на отборни първенства (1)

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Фенсайт
 Профил на сайта на ATP
 
 Статистика за Купа Дейвис

Робредо, Томи